__NoTOC__
Lena poate referi la :

Denumiri geografice

Cursuri de apă
 Lena (Lenaelva), un râu din Norvegia
 Lena, un fluviu din Siberia, Federația Rusă

Localități

Burkina Faso
 Léna, sat în statul Burkina Faso

Norvegia
 Lena, Norvegia, o localitate din Norvegia

Federația Rusă
 Lena, o localitate rurală din Regiunea Arhangelsk, Federația Rusă
 Lena, o localitate rurală din raionul Ilișev, Bașchiria, Federația Rusă
 Lena,  o localitate rurală din raionul Kuiurgazin, Bașchiria, Federația Rusă
 Lena,  o localitate rurală din Ciuvașia, Federația Rusă
 Lena, o localitate rurală din regiunea Kirov, Federația Rusă

Statele Unite ale Americii
 Lena, Illinois, o localitate din comitatul Stephenson 
 Lena, Indiana, o comunitate neîncorporată din comitatul Parke 
 Lena, Louisiana, o comunitate neîncorporată din comitatul din parohia Rapides 
 Lena, Mississippi, un oraș din comitatul Leake 
 Lena, Nebraska, o comunitate neîncorporată din comitatul Arthur 
 Lena, Ohio, o comunitate neîncorporată din comitatul Miami County
 Lena, Oregon, o comunitate neîncorporată din comitatul Morrow 
 Lena (oraș), Wisconsin, oraș din comitatul Oconto 
 Lena, Wisconsin, sat din comitatul Oconto 
 Lena, Carolina de Sud, o comunitate neîncorporată din comitatul Hampton

Unități administrativ-teritoriale
 Lena, o comună din Spania

Unități de relief
 Podișul Lena, o regiune de platou din Federația Rusă

Evenimente istorice
 Bătălia de la Lena, din anul 1208, în Suedia
 Masacrul de la Lena, din anul 1912, în Rusia

Persoane 
 Lena, un prenume feminin
 Lena Olin, o actriță suedeză
 Conița Lena, o poetă română
 Lena Katina, o cântăreață rusă
 Lena Constante, o rtistă plastică și folcloristă din România
 Lena Ek, un om politic suedez, membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Suediei
 Lena Philipsson, o cântăreață din Suedia
 Lena Meyer-Landrut, o cântăreață germană

Altele
 Șoseaua M56 Lena, o șosea federală din Iacuția, Rusia
 Lena Internacional, un grup de companii din Portugalia